Waasten (België), een kern in de Belgische gemeente Komen-Waasten
 Waasten (Frankrijk), een gemeente in het Noorderdepartement